Leon Laskowski (-1896), major, urzędnik
 Leon Laskowski, duchowny